Американо-индийские отношения — двусторонние отношения между США и Индией. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1947 году.

История 

Президент Обама назвал Индию одним из главных партнёров США 21-го века. Индия имеет жизненно важное значение для стратегических интересов США в Азиатско-тихоокеанском регионе и во всем мире. Президенты Клинтон, Буш и Обама посещали Индию с государственными визитами, что подчеркивает растущую важность двусторонних отношений. Эти две страны объединяют общие ценности включая такие, как: верховенство закона, демократически избранное правительство и обеспечение глобальной безопасности.

Дипломатические представительства 
 США имеют посольство в Нью-Дели, а также генеральные консульства в Колкате, Мумбаи, Хайдарабаде и Ченнаи. Временная поверенная в делах США в Индии — Патрисия А. Лачина. 
 Индия имеет посольство в Вашингтоне, а также генеральные консульства в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Хьюстоне и Чикаго. Чрезвычайный и полномочный посол Индии в США — .

Двусторонние экономические отношения 
Соединённые Штаты являются одним из крупнейших торговых партнёров Индии. Американо-индийская двусторонняя торговля увеличилась за последние десять лет в четыре с половиной раза и составила 86 млрд. долларов США в 2011 году. Инвестиции индийских компаний в экономику США увеличились с 227 млн долларов в 2002 году, до почти 4,9 млрд долларов в 2011 году. Благодаря этим вливанием в США были созданы тысячи новых рабочих мест. Экспорт из США в Индию: алмазы и золото, машины, нефть и удобрения. США импортирует из Индии: алмазы, фармацевтические продукты, масло, сельскохозяйственную продукцию, органические химикаты, одежду.

25 февраля 2019 президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, на пресс-конференции, состоявшейся в ходе визита в республику, заявил, что торговое соглашение между США и Индией может быть заключено к концу 2020 года.

«Я полагаю, что если сделка с Индией будет заключена, то это случится к концу года», — сказал глава Белого дома. Также он отметил, что торговый дефицит с Индией, составляющий 24 млрд долларов, «слишком велик».

Ранее во вторник Трамп объявил о подписании контрактов с Индией в сфере обороны на сумму более трёх млрд долларов, согласно которым республика купит вертолёты AH 64E Apache, а также вертолёты морского базирования MH-60R Seahawk.

2 ноября 2021 года министерство обороны Индии объявило об отказе от сделки с администрацией США, предусматривающей поставку в Индию 13 артиллерийских установок «Марк 45» американского производства на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Сообщается также, что данное решение принято в связи с планами правительства Индии по развитию национальной оборонной промышленности.

Примечания

Ссылки 
 Американо-индийские отношения на сайте Государственного департамента США. 

Индия
США